Список ссавців Південної Америки містить перелік із 1336 (з яких 620 — гризуни) видів ссавців, зареєстрованих на території Південної Америки, у тому числі на Фолклендських і Галапагоських островах. Територія Панами й островів Карибського моря не включені. У список не включені домашні та забрідлі тварини. Як було зазначено у списку ссавців, описаних у XXI ст., таксономічний опис нових видів сучасних ссавців триває, зокрема й видів, які проживають на території Південної Америки.

Історія 
Сумчасті й неповнозубі є «старожилами» континенту, їхні предки були присутні на континенті з раннього кайнозою, коли Південна Америка була об'єднана з Антарктидою. Кавієвиді гризуни та мавпи прибули через Атлантичний океан з Африки в епоху еоцену, 35 мільйонів або більше років тому. Решта нелетючих ссавців мігрувала з Північної Америки через Центральну протягом останніх семи мільйонів років. Прибульці призвели до зникнення багатьох унікальних ссавців, які еволюціонували протягом тривалого періоду в Південній Америці в ізоляції. Наступного разу Південна Америка постраждала під час Четвертинного вимирання, яке почалося ≈ 12500 до н.е. Приблизно в той самий час прибули палеоіндіанці. У ту пору в Південній Америці мешкали великі рослиноїдні ссавці, деякі вагою понад 1000 кг (Gomphotheriidae, Glyptodontinae, Toxodontidae, Folivora). Антропогенна зміна клімату й пошкодження екосистеми в результаті недавнього швидкого зростання людського населення створюють додаткову сучасну загрозу для біорізноманіття Південної Америки.

Клімат 
Південна Америка має різноманітні кліматичні умови, що сприяє біорізноманіттю. Здебільшого басейн Амазонки перебуває в спекотному й вологому тропічному кліматі. Території центральної й південної Бразилії переважно мають вологий субтропічний клімат. Пустельний клімат лежить уздовж узбережжя Перу та Чилі й у деяких частинах Аргентини. Центральний Чилі має середземноморський клімат. Низькогірським місцевостям властивий степовий клімат (жарке літо, холодні зими, мало вологи; найбільш степовою є Аргентина). Південна Чилі має морський клімат, який різниться від середземноморського тим, що має більш м'яке літо й опади відбуваються цілий рік, зокрема на Вогненній Землі субполярний морський клімат. Нарешті, гірський клімат властивий Андам Колумбії, Еквадору, Перу, Болівії, Аргентини й Чилі. У найвищих точках Андського регіону кліматичні умови більш холодні, ніж ті, що є в найвищих точках норвезьких фіордів.

Природоохоронні статуси 
Із  зазначених у таблиці видів, 9 — вимерлі (EX), 29 — перебувають у критичному стані (CR), 75 — під загрозою зникнення (EN), 100 видів є уразливими (VU), 70 — близькі до уразливих (NT), для 291 видів недостатньо даних (DD).

Щоб зазначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використано такі позначки:

Список 

</center>

Джерела 

 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

 *
Південна Америка
Фауна Південної Америки
Списки:Південна Америка